Die Ligue féminine de handball 2017/18 war die 66. Spielzeit der höchsten französischen Spielklasse im Handball der Frauen, der Division 1, und die neunte in der Geschichte der Ligue féminine de handball (LFH). Zwölf Mannschaften spielten ab dem 30. August 2017 um die französische Meisterschaft, die am 26. Mai 2018 endete.

Französischer Meister 2018 wurde zum 22. Mal in der Vereinsgeschichte – und zum dritten Mal in Folge – die Mannschaft von Metz Handball; Le Havre AC Handball stieg in die Division 2 ab.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten zunächst in einem Doppelrundenturnier der regulären Saison, auch Grunddurchgang genannt. Die acht erstplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, die im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel bis zum Finale ausgetragen wurden. Unterlegene Mannschaften spielten in Platzierungsspielen die Abschlussplatzierungen aus.

Die vier letztplatzierten Mannschaften der regulären Saison ermittelten in einem weiteren Doppelrundenturnier den Absteiger in die Division 2, wobei die Teams entsprechend ihrer Platzierung mit Punktvorgaben (4, 3, 2, 0 Punkte) in die Abstiegsrunde starteten.

Die Saison 2017/18 war die erste, an der zwölf Mannschaften teilnahmen, nachdem 2016/17 noch mit elf Mannschaften gespielt wurde.

Saisonverlauf

Reguläre Saison 
Titelverteidiger Metz Handball dominierte die reguläre Saison 2017/18 und belegte unbesiegt und mit 10 Punkten Vorsprung den ersten Platz. Erst am letzten Spieltag konnte sich CJF Fleury Loiret im direkten Duell gegen Toulon Saint-Cyr Var Handball die Teilnahme an den Playoffs durch einen 27:22-Heimsieg sichern.

Playoffs

Übersicht

Viertelfinale 
Die acht erstplatzierten Mannschaften der regulären Saison qualifizierten sich für das Viertelfinale, das im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel zwischen dem 14. und 21. April 2018 ausgetragen wurde:

Die Sieger qualifizierten sich für das Halbfinale, während die Verlierer in einer Platzierungsrunde um die Plätze 5 bis 8 spielten.

Halbfinale 
Die Halbfinalhinspiele wurden am 28. April, die Rückspiele am 16. Mai 2018 ausgetragen:

Metz und Brest qualifizierten sich für das Finale um die französische Meisterschaft.

Spiel um Platz 3 
Besançon wurde Dritter der französischen Meisterschaft 2018:

Beide Mannschaften, Besançon und Nantes, erlangten außerdem ein Startrecht für die 2. Qualifikationsrunde des EHF-Pokals 2018/19.

Finale 
Das Hinspiel um die französische Meisterschaft 2018 fand am 23. Mai in der Brest Arena statt; das Rückspiel wurde am 26. Mai in der Arènes de Metz ausgetragen.

Metz Handball wurde zum insgesamt 22. Mal Französischer Meister und qualifizierte sich zudem für die Gruppenphase der EHF Champions League 2018/19. Per Wildcard erhielt auch Brest einen Startplatz für die Champions League.

Platzierungsrunde 
Die vier Verlierer des Viertelfinals spielten in einer Platzierungsrunde um die Plätze 5 bis 8.

Abstiegsrunde 
Die vier Letztplatzierten der regulären Saison spielten in einem weiteren Doppelrundenturnier – der Abstiegsrunde – den Absteiger in die 2. Liga aus. Dabei starteten die Mannschaften entsprechend ihrer Platzierung in der regulären Saison mit folgenden Punktvorgaben:
 Toulon Saint-Cyr Var Handball: Platz 9 ⇒ 4 Punkte
 Bourg-de-Péage Drôme Handball: Platz 10 ⇒ 3 Punkte
 Le Havre AC Handball: Platz 11 ⇒ 2 Punkte
 Cercle Dijon Bourgogne: Platz 12 ⇒ 0 Punkte
Nach Durchführung aller Begegnungen der Abstiegsrunde, die zwischen dem 13. April und 26. Mai 2018 ausgetragen wurden, ergab sich folgende Abschlusstabelle:

Le Havre AC Handball stieg in die Division 2 ab.

Abschlussplatzierungen 
 Metz Handball
 Brest Bretagne Handball
 ESBF Besançon
 Nantes LAH
 Issy Paris Hand
 OGC Nizza
 Chambray Touraine Handball
 CJF Fleury Loiret
 Toulon Saint-Cyr Var Handball
 Bourg-de-Péage Drôme Handball
 Cercle Dijon Bourgogne
 Le Havre AC Handball

Weblinks 

 Offizielle Website der Ligue féminine de handball (LFH) (französisch)
 Offizielle Website der Fédération Française de Handball (FFHB) (französisch)

Einzelnachweise 

Handballwettbewerb in Frankreich
Handballsaison 2017/18